Charlottenau steht für:

 Charlottenau (Kremmen), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Kremmen, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Charlottenau (Rheinsberg), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Rheinsberg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Charlottenau (Berlin), einen ehemaligen Ort in Berlin-Zehlendorf